

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Van F“ beginnt.

Van F 



Van Fl 
 Van Fleet, James (1892–1992), US-amerikanischer General
 Van Fleet, Jo (1914–1996), US-amerikanische Schauspielerin
 Van Fleet, Jon (* 1982), US-amerikanischer Pokerspieler